Marc Reichert, né le  à Berne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace à la retraite. Il évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie

Carrière internationale 
Il est également membre de l'équipe de Suisse de hockey sur glace.

Palmarès 
LNA
Champion en 1997, 2010, 2016 et 2017 avec le CP Berne
Vice-champion en 2007 avec le CP Berne.
Coupe de Suisse
Vainqueur en 2015 avec le CP Berne
Championnat d'Europe junior
Médaillé de bronze en 1997
Championnat du monde junior
Médaillé de bronze en 1998.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997||CP Berne||LNA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1996-1997||EHC Berthoud||||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1996-1997||CP Berne U20||Juniors Élites A||33||14||13||27||20||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||CP Berne||LNA||26||1||2||3||4||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||HC Bienne||LNB||2||0||0||0||0||12||0||2||2||0
|-
|1997-1998||CP Berne U20||Juniors Élites A||17||8||21||29||20||-||-||-||-||-
|-
|1998-1999||CP Berne||LNA||42||2||3||5||8||4||0||0||0||2
|-
|1998-1999||CP Berne U20||Juniors Élites A||13||8||13||21||14||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000||CP Berne||LNA||40||5||2||7||6||5||0||0||0||0
|-
|1999-2000||CP Berne U20||Juniors Élites A||4||2||4||6||2||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||CP Berne||LNA||44||10||7||17||48||10||2||2||4||8
|-
|2001-2002||CP Berne||LNA||44||4||8||12||43||6||1||2||3||0
|-
|2002-2003||Kloten Flyers||LNA||23||5||3||8||16||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||Kloten Flyers||LNA||48||13||14||27||44||8||7||1||8||12
|-
|2004-2005||Kloten Flyers||LNA||22||1||2||3||12||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||CP Berne||LNA||22||10||6||16||4||11||2||1||3||4
|-
|2005-2006||CP Berne||LNA||44||8||11||19||18||-||-||-||-||- 
|-
|2006-2007||CP Berne||LNA||44||6||9||15||22||17||6||4||10||4
|-
|2007-2008||CP Berne||LNA||46||13||14||27||41||6||0||1||1||4
|-
|2008-2008||CP Berne||LNA||50||11||9||20||18||6||0||1||1||6
|-
|2009-2010||CP Berne||LNA||48||7||13||20||24||15||4||3||7||12
|-
|2010-2011||CP Berne||LNA||50||6||15||21||30||11||0||2||2||8
|-
|2011-2012||CP Berne||LNA||40||4||3||7||8||17||2||2||4||18
|-
|2012-2013||HC Ambrì-Piotta||LNA||50||10||8||18||22||5||0||1||1||2
|-
|2013-2014||HC Ambrì-Piotta||LNA||47||13||8||21||6||4||1||1||2||2
|-
|2014-2015||CP Berne||LNA||37||3||4||7||8||11||0||0||0||4
|-
|2015-2016||CP Berne||LNA||47||1||3||4||12||14||0||0||0||0
|-
|2016-2017||CP Berne||LNA||49||7||3||10||6||2||0||0||0||0

|864||140||147||287||400||158||25||22||47||90

|-
|1997|| Suisse -18 ans||Championnat d'Europe junior||6||2||3||5||4|| Médaille de bronze
|-
|1997-1998||CP Berne||EHL||5||1||1||2||0||Phase de groupe
|-
|1998|| Suisse -18 ans||Championnat d'Europe junior||6||3||2||5||10||
|-
|1998|| Suisse -20 ans||Championnat du monde junior||7||0||1||1||4|| Médaille de bronze
|-
|1999|| Suisse -20 ans||Championnat du monde junior||6||1||1||2||2||
|-
|2000|| Suisse -20 ans||Championnat du monde junior||7||0||3||3||0||
|-
|2001|||||Championnat du monde||6||1||2||3||2||
|-
|2002|| Suisse||Championnat du monde||6||0||1||1||2||
|-
|2004|| Suisse||Championnat du monde||4||1||0||1||2||
|-
|2005|| Suisse||Qualification olympique||3||0||2||2||4||
|-
|2006|| Suisse||Championnat du monde||6||1||1||2||0||
|-
|2007|| Suisse||Championnat du monde||7||1||2||3||6||
|-
|2008|| Suisse||Championnat du monde||7||1||0||1||2||
|-
|2008-2009||CP Berne||CHL||4||0||0||0||2||Phase de groupe
|-
|2010||CP Berne||Trophée européen||11||2||2||4||18||
|-
|2014-2015||CP Berne||CHL||6||0||1||1||12||Phase de groupe
|-
|2014-2015||CP Berne||Coupe de Suisse||2||1||0||1||2||Vainqueur
|-
|2015-2016||CP Berne||CHL||4||0||1||1||4||Phase de groupe
|-
|2015-2016||CP Berne||Coupe de Suisse||4||0||1||1||2||Demi-finale
|-
|2016-2017||CP Berne||CHL||6||0||0||0||0||Quart de finale
|-
|2016-2017||CP Berne||Coupe de Suisse||6||0||0||0||0||Seizièmes de finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1980
Naissance à Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Bienne
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Ambrì-Piotta